Il penisola sorrentina è un vino DOC prodotto nella provincia di Napoli che si presenta nelle denominazioni:

Penisola Sorrentina rosso
Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale
Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale Lettere
Penisola Sorrentina bianco
Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale Gragnano
Penisola Sorrentina rosso Sorrento
Penisola Sorrentina bianco Sorrento

Liste di enologia
Vini della Campania